John Peers e Bruno Soares erano i campioni in carica, ma Peers ha scelto di non partecipare al torneo. Soares ha scelto di giocare in coppia con Jamie Murray.

In finale Marcelo Demoliner / Santiago González hanno sconfitto Ariel Behar / Gonzalo Escobar con il punteggio di 4-6, 6-3, [10-8].

Teste di serie 

  Jamie Murray /  Bruno Soares (primo turno)
  Jérémy Chardy /  Fabrice Martin (primo turno)

  Raven Klaasen /  Ben McLachlan (primo turno)
  Marcus Daniell /  Philipp Oswald (quarto di finale)

Wildcard 

  Andre Begemann /  Dustin Brown (quarti di finale)

  Yannick Hanfmann /  Dominik Koepfer (quarti di finale, ritirati)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Mercedes Cup 2021